Леонтьевы: 

 Леонтьевы — дворянский род.
 Леонтьевы — купеческий род.
 Леонтьевы — мещанский род.